Frank Reichel (ur. 16 lipca 1978) – niemiecki skoczek narciarski.
 Frantz Reichel (1871–1932) – francuski sportowiec, dwukrotny olimpijczyk
 Janusz Reichel (ur. 8 maja 1965) – muzyk, poeta, działacz społeczno-kulturalny i ekologiczny, publicysta naukowy i popularnonaukowy, wykładowca akademicki.
 Mirko Reichel (ur. 2 grudnia 1970) – były niemiecki piłkarz grający na pozycji pomocnika.
 Peter Reichel (ur. 30 listopada 1951)- niemiecki piłkarz, reprezentant kraju grający na pozycji obrońcy.
 Robert Reichel (ur. 25 czerwca 1971 w Litvínovie) – były czeski hokeista, reprezentant Czechosłowacji i Czech, dwukrotny olimpijczyk.